Dietrich Tiedemann (1748-1803), filosofo tedesco.
 Friedrich Tiedemann (1781-1861), anatomista e fisiologo tedesco, figlio maggiore di Dietrich.
 Tim Tiedemann (n. 1994), attore tedesco. 
 Rolf Tiedemann (n. 1932), filosofo e sociologo tedesco.